Nikita Aleksandrovitch Bajenov (en ), né le  à Moscou, est un footballeur international russe.

Biographie

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Saturn Ramenskoïe
Joueur du Tom Tomsk
Naissance en février 1985
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie